Станция Усть-Каменогорск () — железнодорожная станция Казахстанских железных дорог, расположенная в Усть-Каменогорске.

История

Примечания 

Транспорт Усть-Каменогорска
Здания и сооружения Усть-Каменогорска
Железнодорожные станции Казахстана